Грецька операція :

 Грецька операція, також Битва за Грецію () або Операція «Маріта» () — військова операція німецьких та італійських військ, що тривала з 6 по 30 квітня 1941 року, із захоплення материкової Греції; складова частина Балканської кампанії часів Другої світової війни. Зазвичай вторгнення на грецький острів Крит (операція «Меркурій») вважається окремою військовою операцією Вермахту.

 Грецька операція НКВС — масові репресії проти грецької етнічної меншини в республіках СРСР, які тривали від 15 грудня 1937 року до березня 1938 року (окремі арешти тривали до осені 1938 року). У ході репресій за фальшивими обвинуваченнями у шпигунстві або контрреволюційній діяльності заарештовано понад 20 тисяч греків, з них у середньому по Союзу 93% були розстріляні.

Див. також 
 Білоруська операція (значення)
 Прибалтійська операція (значення)
 Східно-Прусська операція (значення)
 Голландська операція
 Балканська кампанія
 Французька кампанія

Військові операції
Новітня історія Греції